Эскюде () — французская фамилия. Известные носители:

 Эскюде, Жюльен (род. 1979) — французский футболист.
 Эскюде, Николя (род. 1976) — французский профессиональный теннисист.